Stupida – extended play di Alessandra Amoroso
 Stupida – singolo di Alessandra Amoroso
 Stupida – berretto militare